Андрей Дмитрук: Дмитрук, Андрей Венедиктович (род. 1951) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Дмитрук, Андрей Всеволодович (род. 1947) — советский и украинский сценарист, писатель-фантаст, автор текстов песен, тележурналист.